«Reina Margarita» puede referirse a:

Reinas

Bulgaria 
 Reina Margarita de Bulgaria (1935-), zarina consorte de Bulgaria (1962-).

Dinamarca 
 Reina Margarita de Bohemia (1186-1212), reina consorte de Dinamarca.
 Reina Margarita I de Dinamarca (1353-1412), reina de Dinamarca y Noruega (1387-1412), y de Suecia (1389-1412).
 Reina Margarita II de Dinamarca (1940-), reina de Dinamarca (1972-).

Escocia 
 Reina Margarita de Escocia (ca. 1045-1093), esposa de Malcolm III y santa católica.
 Reina Margarita de Inglaterra (1240-1275), consorte de de Alejandro III.
 Reina Margarita Drummond (1340-1375), consorte de David II.
 Reina Margarita de Dinamarca (1456-1486), reina consorte de Jacobo III de Escocia (1469-1486).
 Reina Margarita Tudor (1489-1541), consorte de Jacobo IV.

España 
 Reina Margarita de Austria-Estiria (1584-1611), reina consorte de Felipe III de España (1599-1611).

Francia 
 Reina Margarita de Valois, reina de Francia (1553-1615), hija de Enrique III de Francia, reina de Navarra y de Francia por su matrimonio con Enrique IV de Francia.

Inglaterra 
 Reina Margarita de Francia (1282-1317), hija de Felipe III de Francia, reina de Inglaterra por su matrimonio con Eduardo I de Inglaterra.

Italia 
 Reina Margarita Teresa de Saboya (1851-1926), reina consorte de Italia (1878-1900).